Il premio Omelas è stato un concorso letterario italiano dedicato ai racconti di fantascienza incentrati su tema dei diritti umani, attivo dal 2001 al 2003, per iniziativa del gruppo 233 di Amnesty International, attivo a Palermo. Il nome del concorso deriva dal titolo del racconto Quelli che si allontanano da Omelas, di Ursula K. Le Guin. Venivano assegnati premi in denaro ai migliori racconti.

Il concorso era diviso in tre sezioni:
 Omelas Science Fiction: sezione aperta a tutti
 Omelas Scuola: sezione riservata agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. 
 Omelas Trek: sezione aperta a tutti, riservata a racconti ambientati nell'universo di Star Trek.

È stato inoltre istituito il premio Speciale "Non sopportiamo la tortura", conferito al miglior racconto che affronti il tema della tortura.

Lista dei vincitori del premio Omelas prima edizione 
1° Cielo Clemente, di Silvia Treves
2° Un mondo migliore, di Francesco Grasso
3° Blocco 13, di Alberto Cola

Lista dei vincitori del premio Omelas seconda edizione 
1° Il perdono a dio, di Massimo Citi
2° Mobbing medecine, di Riccardo Coltri
3° Haceldama, di Alberto Cola

Note

Collegamenti esterni

Omelas
Omelas